Минулого року турнір виграла Ешлі Барті, але цього року вона не брала участі, оскільки виступатиме в Чемпіонаті WTA 2019.

Перемогла в турнірі Орина Соболенко, здолавши в фіналі Кікі Бертенс з рахунком 6-4, 6-2.

Тенісистки

Запасні

Сітка

Фінальна частина

Підгрупа Азалії

Підгрупа Камелії

Підгрупа Орхідеї

Підгрупа Троянди

Посилання

Офіційнй вебсайт

Зовнішні посилання
 Сітка 

WTA Elite Trophy
WTA Elite Trophy
2019 у китайському спорті